Birkl ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph Birkl, Pseudonym von Roland Büchner (* 1954), deutscher Kirchenmusiker und Chorleiter
 Marie Birkl (* 1971), schwedische Snowboarderin
 Rudolf Birkl (1918–2003), deutscher Politiker (CSU) und Journalist

Siehe auch:
 Birkel
 Birkle